ЦКП «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» — российский научный центр для проведения исследований с использованием синхротронного и терагерцового излучений. Основан в 1981 году на базе лабораторий ИЯФ СО РАН, в Новосибирске. Директором центра с момента его основания является Г. Н. Кулипанов.

Действующие установки 
 ВЭПП-3 — электронный синхротрон с энергией 2 ГэВ и станции на нём:
 LIGA-технология и рентгеновская литография
 «Взрыв» — субмикросекундная диагностика
 Прецизионная дифрактометрия и аномальное рассеяние
 Локальный и сканирующий рентгенофлуоресцентный элементный анализ
 Дифрактометрия при высоких давлениях
 Рентгеновская микроскопия и микротомография
 Дифракционное «кино» (дифрактометрия с временным разрешением) и малоугловое рассеяние
 Люминесценция с временным разрешением
 Прецизионная дифрактометрия-2
 EXAFS-спектроскопия
 Станция Стабилизация положения пучка СИ

 ВЭПП-4М — электронный синхротрон с энергией 4.5 ГэВ, и станции на нём:
 Метрологическая станция «КОСМОС»
 «Детонация» на ВЭПП-4
 Прецизионная дифрактометрия и рефлектометрия
 Жёсткая рентгеноскопия
 Плазма

 Новосибирский лазер на свободных электронах — источник терагерцового и инфракрасного излучения.
 Метрологическая станция ЛСЭ
 Станция химико-физических и биологических исследований на ЛСЭ
 Станция молекулярной спектроскопии на ЛСЭ
 Станция «Интроскопия и спектроскопия» на ЛСЭ
 Станция Аэродинамика на ЛСЭ
 Станция для изучения химии металло-органических соединений под действием излучения ЛСЭ
 Станция Pump & Probe. Измерение времени релаксации полупроводников на ЛСЭ
 Станция ЭПР-спектроскопии в терагерцовом диапазоне
 Станция Исследований прохождения терагерцового излучения через атмосферу на больших расстояниях
 Станция исследований химических радикалов в терагерцовом диапазоне

Деятельность 
В центре исследуются и разрабатываются новые технологии с применением синхротронного излучения (СИ) накопителей ВЭПП-3 и ВЭПП-4М, для работы с синхротронным излучением здесь изготавливается экспериментальное оборудование: рентгеновская оптика, детекторы, экспериментальные станции, каналы, монохроматоры. В центре создают излучающие устройства: ондуляторы, вигглеры, а также ускорители (специализированные источники синхротронного излучения), лазеры на свободных электронах.

Проводятся международные конференции, обучение и профессиональная стажировка студентов и аспирантов.

История 
Работы с использованием СИ начались в ИЯФ СО РАН в 1973 году на базе накопителей ВЭПП-2 и ВЭПП-3.

Сибирский центр синхротронного излучения был создан постановлением Президиума СО АН СССР № 588 1 декабря 1981 году.

Для Курчатовского института в 1978—1999 годы были разработаны и построены специализированные источники Сибирь-1 и Сибирь-2, а также аналогичный ускорительный комплекс (Технологический Накопительный Комплекс, ТНК) для НИИ физических проблем им. Ф.Лукина в Зеленограде.

В 1991—2001 годах была разработана магнитная система для источника синхротронного излучения «Swiss Light Source», действующего в Швейцарии.

В 1997 году сотрудники центра предложили новую концепцию источника синхротронного излучения четвёртого поколения на базе микротронов-рекуператоров — MARS, данная концепция получила мировое признание.

В 2005 году научный центр получил новое имя — Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения (СЦСТИ) в связи с началом работы первой очереди Новосибирского ЛСЭ.

C 2016 года ведётся разработка источника СИ новейшего поколения 4+, получившего название СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов.

См. также 
 Международный томографический центр СО РАН

Примечания 

ИЯФ СО РАН
Наука в Новосибирске
Международные научные организации